Kapucínské náměstí je název náměstí v různých městech České republiky:
 Kapucínské náměstí (Brno): je náměstí v městské části Brno-střed, Brno, Jihomoravský kraj. Nachází se  mezi náměstím Zelný trh a ulicemi Masarykovou a Muzejní. U jižní strany náměstí se rozkládá Kapucínský klášter v Brně, který dal náměstí jméno.
 Kapucínské náměstí (Litoměřice): je náměstí ve městě Litoměřice, okres Litoměřice, Ústecký kraj. Navazuje na ulici Kapucínská (Litoměřice).

možná hledáte také ulici Kapucínská
 Kapucínská (Praha): je ulice na Hradčanech v Praze, která spojuje Loretánské náměstí s ulicí Nový Svět. Název má podle nejstaršího kapucínského kláštera v Čechách založeného v roce 1600.
 Kapucínská (Fulnek): je ulice ve městě Fulnek, okres Nový Jičín, Moravskoslezský kraj.
 Kapucínská (Litoměřice): je ulice ve městě Litoměřice, okres Litoměřice, Ústecký kraj.
 Kapucínská (Mikulov): je ulice ve městě Mikulov, okres Břeclav, Jihomoravský kraj.
 Kapucínská (Olomouc): je ulice ve městě Olomouc, Olomoucký kraj.

nebo také ulici Kapucínska
 Kapucínska (Bratislava): je ulice v historickém centru Starého Města v Bratislavě, Slovensko.

Rozcestníky - místopisné jméno